TXNRD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 643 амінокислот, а молекулярна маса — 70 683.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт електронів, диференціація клітин, сперматогенез, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з НАДФ, ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, ендоплазматичному ретикулумі, мікросомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки